Toto je seznam měst v Tanzanii.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 40 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 26. srpna 1978, 28. srpna 1988 a 1. srpna 2002, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Národní statistický úřad

 
Tanzanie
města